Nikkilä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Antti Nikkilä (né en 1978), joueur finlandais de basket-ball
 (né en 1999), gymnaste artistique finlandais
 (né en 1989), joueur finlandais de football
 (né en 1982), acteur finlandais
Olavi Nikkilä (1922-2014), homme politique finlandais
 (né en 1994), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Seppo Nikkilä (né en 1936), joueur finlandais de hockey sur glace

Toponyme

, municipalité de la Finlande méridionale

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois